Ю́рий Сапо́жников:
 Сапожников, Юрий Владимирович (род. 1975) — российский врач и политический деятель, Глава города Вологды, экс-председатель Вологодской городской Думы.
 Сапожников, Юрий Георгиевич (род. 1941) — советский альпинист, главный энергетик завода «Красмаш».
 Сапожников, Юрий Сергеевич (1897—1970) — советский судебный медик, историк судебной медицины.
 Сапожников, Юрий Яковлевич (1931—1961) — советский борец (греко-римская борьба), заслуженный тренер РСФСР.